O Welsh Open de 2021 ou Open do País de Gales de 2021, também conhecido oficialmente como BetVictor Welsh Open de 2021 por conta do patrocínio, foi um torneio profissional do ranking de snooker que ocorreu de 15 a 21 de fevereiro de 2021 na Celtic Manor Resort em Newport, no País de Gales. Foi o 10º evento do ranking da temporada de snooker de 2020–21 e a 30ª edição do Welsh Open, realizado pela primeira vez em 1992. Foi o quinto de seis eventos na "BetVictor European Series" e o quarto e último evento da "Home Nations Series".

Shaun Murphy foi o defensor do título, já que levantou o troféu da edição de 2020 após uma vitória por 9–1 sobre o Kyren Wilson na final do torneio.

Jordan Brown derrotou Ronnie O'Sullivan por 9–8 na final e ganhou o primeiro título do ranking em sua carreira. Número 81 do mundo, Brown foi o jogador com a posição mais baixa do ranking à vencer um torneio de ranking desde que Dave Harold, número 91 no mundo na ocasião, venceu o Open da Ásia (Asian Open) em 1993.

Premiação 
A premiação total do evento foi de 405 mil libras esterlinas, sendo 70 mil libras esterlinas o valor atribuído ao vencedor. O evento foi o quinto da "European Series", série de torneios patrocinado pela casa de apostas esportivas BetVictor. O jogador que acumular a maior quantia em prêmios ao longo dos seis eventos receberá um bônus de 150 mil libras esterlinas. A distribuição dos prêmios para esta edição foi a seguinte:

Resultados 
A seguir temos os resultados de todas as partidas do evento:

Fases iniciais

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais 

 Final

Century breaks 
Total: 73

 143 Zhao Xintong
 141 Ryan Day
 138, 135, 122, 121, 119, 102 Ronnie O'Sullivan
 138, 124, 107, 101 Barry Hawkins
 135, 113, 107, 105 Jordan Brown
 134, 131, 128, 109 Mark Selby
 134, 123, 101 Scott Donaldson
 134 Alexander Ursenbacher
 133, 119, 107, 103 Shaun Murphy
 133, 105, 105, 104, 100 Stephen Maguire
 133 Matthew Selt
 132, 126, 123, 118, 101 Zhou Yuelong
 130, 124, 101 John Higgins
 130, 106 Graeme Dott
 130 Billy Joe Castle
 128 Martin Gould
 127, 114, 113, 104 Yan Bingtao
 124 Stuart Bingham
 121 Joe O'Connor
 121 Xiao Guodong
 120 Jack Lisowski
 120 Thepchaiya Un-Nooh
 117 Judd Trump
 114, 101 Anthony McGill
 114 Si Jiahui
 113 Fraser Patrick
 110 Pang Junxu
 109 Hossein Vafaei
 107 Soheil Vahedi
 106 Igor Figueiredo
 106 Ricky Walden
 103 Ali Carter
 103 Kyren Wilson
 102 Ding Junhui
 102 Andrew Higginson
 101, 101 David Gilbert
 100 Jamie Jones
 100 Lei Peifan

2021 no snooker